Сен-Сорле́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на південний схід від Парижа, 22 км на південний захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2017 року Сен-Сорлен, Сен-Морис-сюр-Даргуар i Сен-Дідьє-су-Риврі було об'єднано в новий муніципалітет Шабаньєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 203 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 595,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сорлен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сорлен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сорлен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сорлен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сорлен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Рона